Окцидента́ль, или Интерли́нгве (Occidental, Interlingue) ([interˈliŋɡwe], [oktsidenˈtaːl]; ISO 639 ie, ile) — международный искусственный язык. Предложен в 1920-х годах Эдгаром де Валем (Эстония). В 1949 году переименован в Интерлингвэ для устранения негативных ассоциаций, которые могло бы вызывать название «западный», а также ради планировавшегося сближения с интерлингвой-ИАЛА.

Создатель языка Эдгар де Валь стремился добиться максимальной грамматической правильности и естественности. Лексика языка основана на словах заимствованых из естественных языков и деривационной системе регулярных префиксов и суффиксов. Многие производные слова в Интерлингве отражают формы, общие для некоторых западноевропейских языков, в первую очередь романских языков, а также некоторую германскую лексику. Многие из слов языка образованы с использованием правила де Валя, набора правил для регулярного образования всех глагольных инфинитивов (кроме шести исключений) в производные слова, в том числе от латинских глаголов с двумя корнями (например, vider (видеть) и его производное vision (видение)). В результате получается натуралистичный и регулярный язык, который с первого взгляда легко понять лицам, знакомым с некоторыми западноевропейскими языками. 

Удобочитаемость и упрощенная грамматика, наряду с регулярным появлением журнала Cosmoglotta, сделали Окциденталь популярным в Европе в годы перед Второй мировой войной, несмотря на попытки нацистов подавить международные вспомогательные языки. Окциденталь пережил войну, но с 1939 года сообщество потеряло связь с создателем языка - Эдгаром де Валем.  Балто-Немецкий морской офицер и учитель из Эстонии, де Валь отказался уехать из своего таллиннского дома в Германию, даже после того, как его дом был разрушен во время воздушных налетов на город в 1943 году, что вынудило его укрыться в психиатрической больнице. Поскольку большая часть его почты была перехвачена, он умер в 1948 году, почти не зная о развитии языка. 

Изменение названия на Интерлингва произошло в следующем году по двум причинам: (1) чтобы продемонстрировать Советскому Союзу нейтралитет языка и (2) ожидание возможного союза или более тесного сотрудничества с сообществом вокруг Интерлингва, конкурирующего натуралистического проекта бывшего в стадии разработки. Многие сторонники Окциденталя были потеряны после появления этого нового языка в 1951 году, когда начался период упадка до появления Интернета.

История и деятельность

Начальный период 
Эдгар де Валь объявил о создании языка Окциденталь в 1922 году, выпустив первый номер журнала Космоглотта (Cosmoglotta, издававшегося в Таллинне, Эстония, под названием Kosmoglott. Окциденталь был продуктом многих лет личных экспериментов под названием Аули (Auli - auxiliari lingue - вспомогательный язык), который он использовал с 1906 по 1921 год и который позже получил прозвище прото-Окциденталь. Де Валь, первоначально сторонник волапюка, а затем эсперанто, начал создавать Occidental после неудачного голосования за реформу эсперанто в 1894 году.

Де Валь переписывался с другими создателями языка, в том числе с итальянским математиком Джузеппе Пеано (создателем Latino sine flexione), от которого он получил признание за выбор международной лексики, и Вальдемаром Розенбергером, создателем Idiom Neutral.

После объявления в 1922 году Окциденталь был почти готов. Де Валь не собирался представлять язык публике в течение нескольких лет, но решил ускорить его выпуск, узнав, что Лига Наций (LON) начала расследование вопроса о международном языке. Первая известная публикация написанная на Окцидентале - буклет Якоба Линцбаха под названием «Трансцендентная алгебра», появилась незадолго до дебюта «Космоглотта».

Окциденталь начал собирать последователей благодаря своей удобочитаемости, несмотря на полное отсутствие словарей и руководств по грамматике. Двумя годами позже, в 1924 году, де Валь писал, что он переписывался примерно с 30 корреспондентами «на хорошем Окцидентале», несмотря на отсутствие учебного материала, и пользователи других языков начали присоединяться к Окциденталю. В следующем году был опубликован первый словарь, Radicarium Directiv, сборник западных корневых слов и их эквивалентов на восьми языках.

Фонетика и графика 
Используются все буквы латинского алфавита в их традиционном значении с позиционно обусловленной вариативностью чтения некоторых букв и сочетаний: c и g перед передними гласными как [ц] и [ж] соответственно, ch как [ч] или [ш] перед гласными и [х] или [к] перед согласными и в словах греческого происхождения, s озвончается между гласными. Такая заимствованная из естественных языков вариативность позволяет сохранить баланс между традиционной орфографией интернационализмов и их традиционным звучанием. Слова греческого происхождения могут записываться как в исторической латинской транскрипции, так и фонетически (physica, fysica и fisica, theosoph и teosof), удвоение согласных может опускаться, если это не ведёт к образованию омонимов (cane 'собака' vs. canne 'пушка').

Ударение падает на гласный перед последним согласным, при этом окончание множественного числа -s и окончание наречий -men не оказывают влияния на место ударения. Если ударение по основному правилу оказывается на суффиксах -bil, -ic, -im, -ul, то оно переносится на следующий слог от конца.

Лексика и словообразование 
Язык основан на интернациональной лексике, общей для главных западноевропейских языков — в первую очередь (хотя не исключительно) романских. Заметно влияние французского языка, как в оформлении многих слов, так и в синтаксисе (в отличие от интерлингвы-ИАЛА, ориентирующейся на южнороманские языки).

Словообразование строится по образцу естественных языков, но одновременно регулируется так называемым правилом де Валя:
при образовании глагольной основы супина
 к основе настоящего времени, оканчивающейся на тематический гласный или -c, добавляется -t;
 конечные d, g или r заменяются на s;
 прочие конечные согласные остаются без изменения.

От основы настоящего времени образуются слова с суффиксами -(e)nt, -(e)ntie, -(e)ment, -(i)bil, -(i)da, -age, от основы супина — с суффиксами -ion, -or, -ori, -iv, -ura. Это позволило включить в словарь окциденталя большое количество интернационализмов с указанными чередованиями основ: varia-nte 'вариант' — variat-ion 'вариация'; pretend-ente 'претендент' — pretens-ion 'претензия'

Правило де Валя, как и система регулярных аффиксов, во многом пересекающаяся с эсперанто и идо, сближают окциденталь со схематическими проектами, противопоставляя гипернатуралистической интерлингве-ИАЛА. Речь, однако, идёт не об автономных правилах словообразования, как в схематических языках, а о правилах отбора производных и мотивирующих основ из естественных языков. Так, не учтенные правилом де Валя случаи чередования основ унифицируются на базе презенса (indulg- / indult- --> indulg-) или чаще на базе супина (discut- / discuss- -->discuss-; redig- / redact- --> redact-) — в зависимости от того, какая из основ продуктивней в интернациональных словах.

Основные грамматические особенности 
Существительные не имеют категории грамматического рода. Пол живых существ может выражаться с помощью окончания -o и -a: cavall 'лошадь', cavallo 'жеребец', cavalla 'кобыла'. Множественное число образуется постфиксом -(e)s, прилагательные и артикли (неопределённый un, определённый li) с существительными не согласуются.

Различаются субъектная и объектная форма личных местоимений:

К основе настоящего времени глаголов присоединяются окончания -(e)r (инфинитив), -(e)nt (активное причастие) и -t (пассивное причастие и прошедшее время (ср. англ. -ed), а для глаголов, у которых эта форма совпадает с основой супина — также и отглагольное существительное). Деепричастия образуются от причастий с помощью конечного -e, производные наречия от прилагательных — с помощью суффикса -men (прилагательные могут употребляться в наречном значении и в «чистом» виде, если это не ведёт к двусмысленности).

Большинство же грамматических значений выражается аналитически: для косвенных падежей существительных — предлоги, для степеней сравнения прилагательных и наречий — показатели plu/min(u) (компаратив) и max(im)/minim (суперлятив), для глаголов — вспомогательные форманты: va + инфинитив = будущее время, vell + инфинитив = конъюнктив, ha + прошедшее время = перфект, hat + прошедшее время = плюсквамперфект, формы глагола esser + активное причастие = прогрессивная форма (ср. continuous tense в англ.).

Пример текста 
«Отче наш»
{|class="wikitable"
|-
|Occidental / Interlingue
|Интерлингва (IALA)
|Latino sine flexione
|Латынь'|-
|
Patre nor, qui es in li cieles,
mey tui nómine esser sanctificat,
mey tui regnia venir,
mey tui vole esser fat,
qualmen in li cieles talmen anc sur li terre.
Da nos hodie nor pan omnidial,
e pardona nor débites,
qualmen anc noi pardona nor debitores.
E ne inducte nos in tentation,
ma libera nos de lu mal.
Amen.
|
Patre nostre, qui es in le celos,
que tu nomine sia sanctificate;
que tu regno veni;
que tu voluntate sia facite
como in le celo, etiam super le terra.
Da nos hodie nostre pan quotidian,
e pardona a nos nostre debitas
como etiam nos los pardona a nostre debitores.
E non induce nos in tentation,
sed libera nos del mal.
Amen.
|
Patre nostro, qui es in celos,
que tuo nomine fi sanctificato.
Que tuo regno adveni; 
que tua voluntate es facta 
sicut in celo et in terra. 
Da hodie ad nos nostro pane quotidiano. 
Et remitte ad nos nostros debitos, 
sicut et nos remitte ad nostros debitores. 
Et non induce nos in tentatione, 
sed libera nos ab malo.
Amen.
|
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.
|-
|}

 См. также 
 Периодика на искусственных языках

 Примечания 

 Литература 
Основные литературные тексты на Окцидентале появились в журнале Космоглотта. Были также некоторые работы, как оригинальные, так и переведенные, опубликованные в Interlingue. В журнале «Helvetia» появились и другие тексты, но они были менее распространены. Micri chrestomathie - это пример переведенного произведения, включающего сборник текстов Ярослава Подобского, Х. Пашмы и Яна Кайша, опубликованный в 1933 году. 

 Krasina, raconta del subterrania del Moravian carst, опубликовано в 1938 году, автор Ян-Амос Кайша.
 Li astres del Verne, коллекция оригинальной поэзии Ярослава Подобского, опубликована в 1935 и 1947 годах.
 Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas'', написано и опубликовано Висентом Косталаго в 2021 году.

Ссылки 

 Союз Интерлингве
 Журнал Cosmoglotta 
 Руководства по Интерлингве
 Дискуссионная группа на Yahoo 
 Grammatica de Interlingue in Interlingue de F. Haas 
 Grammar of Occidental translated into English

Искусственные языки
Международные вспомогательные языки